Macholz ist der Familienname folgender Personen:

 Siegfried Macholz (1890–1975), deutscher Offizier, zuletzt Generalleutnant im Zweiten Weltkrieg
 Waldemar Macholz (1876–1950), deutscher Theologe und Hochschullehrer
Siehe auch:
 Machold
 Machholz
 Mocholz